Мужская национальная сборная Италии по кёрлингу — представляет Италию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

Статистика выступлений

Олимпийские игры 

(источник: )

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Италия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Раздел кёрлинга на официальном сайте Федерации ледовых видов спорта Италии

См. также 
 Женская сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу
 Сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Италии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Италии по кёрлингу

Италия
Кёрлинг в Италии
Кёрлинг